Advanced Audio Coding, zvučni format
 Autoridad de Aviación Civil (Salvador)
 Autoridad de Aviación Civil (Panama)
 United States Army Acquisition Corps